Hertug Ulrik kan være to forskellige personer:

 Hertug Ulrik (søn af Frederik 2.) – søn af Frederik 2.
 Hertug Ulrik (søn af Christian 4.) – søn af Christian 4.